

Населені пункти та їхні частини

 Кремпець — село в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Кремпець — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Кремпець — частина міста Свідник у Свідницькому повіті Люблінського воєводства

Примітки